Tymbaki (  ) oder Timbaki ist:

 eine Stadt auf der griechischen Insel Kreta, siehe Tymbaki (Stadt)
 ein Gemeindebezirk in der Gemeinde Festos auf Kreta, siehe Tymbaki (Gemeindebezirk)
 ein griechischer Fußballverein, siehe AO Tymbaki